Бадр — многозначное понятие:

 Бадр () — имя арабского происхождения, в переводе на русский язык означающая «полная луна».
 Бадр — селение в 150 км к юго-западу от Медины, где 15 или 17 марта 624 года произошло первое крупное сражение между мусульманами, под руководством Мухаммеда, и мекканцами-язычниками.
 Бадр — город в провинции Бухейра (Египет).
  — город в Ливии.
 Аль Бадр — подводная лодка ВМС Ливии проекта 641.
 Бадр 4 — телекоммуникационный спутник, принадлежащий Арабской организации спутниковой связи ArabSat {Эр-Рияд}.

См. также 
 Организация Бадра — вооружённые шиитские отряды в Ираке.
 Бадра
 Алаль Бадр
 Битва при Бадре